JESZ
 Janus Egyetemi Színház, 1996-ban alakult pécsi egyetemi színház
 Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, 2011. áprilisától a Magyar Demokrata Fórum neve